Red Ash ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Red Ash (Kentucky)
 Red Ash (Tennessee)
 Red Ash (Virginia)